Heinrich Bukow ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bukow (Theologe) († 1473), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Heinrich Bukow (Jurist) (auch Heinrich Buckow; ~1470–1537), deutscher Rechtsgelehrter